NGC 5880 (другие обозначения — MCG -2-39-12, NPM1G -14.0561, PGC 54427) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Весы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5880
Весы (созвездие)